Hodina může být:

 hodina – fyzikální časová jednotka o délce 60 minut, jedna čtyřiadvacetina jednoho dne
 vyučovací hodina – časová jednotka užívaná ve školství, obvykle o délce 45 minut
 mlékařská hodina – zastaralé slovní spojení užívané pro časné ranní hodiny spojené s rozvozem mléka
 policejní hodina – obvykle úředně stanovená doba, kdy se večer zavírají hostince, hospody, pohostinství a zábavní podniky
 poslední hodina – sousloví označuje poslední okamžiky existence nějaké entity, obvykle lidského života či života vůbec
 těžká hodina – sousloví označuje poslední nejtěžší hodinu s největšími bolestmi pro těhotnou ženu bezprostředně před porodem

příjmení osob
 Franz Hodina (1877–1945) – československý politik německé národnosti
 Jiří Hodina (* 1963) – český hudebník, zpěvák a hudební pedagog
 Anežka Hodinová-Spurná (1895–1963) – česká politička, funkcionářka KSČ a bojovnice za práva žen

sídlo
 Hodina – dřívější název obce Hodyně, části města Kožlany v okrese Plzeň-sever.

v kultuře
 Hodina pravdy – různá filmová a televizní díla
 Hodina zpěvu – český dětský televizní seriál České televize
 Těžká hodina – básnická sbírka Jiřího Wolkera
 Hodina lásky – divadelní hra Josefa Topola
 Hodina ticha – román Ivana Klímy
 11. hodina – dokumentární film o stavu životního prostředí z roku 2007 sepsaný, vyrobený i uváděný Leonardem DiCapriem
 Hodina života – český film z roku 1981 režiséra Václava Matějky
 Poslední hodina (film) – dánský film z roku 1995

Související články 

 hodiny (rozcestník)

Externí odkazy